Troctomorpha es un suborden de piojos de corteza, piojos de libros, piojos parásitos del orden Psocodea. Existen más de 30 familias y 5,800 especies descriptas en Troctomorpha. El suborden incluye los piojos parásitos, que están más estrechamente relacionados con la familia Liposcelididae de los piojos de  libros.

Cladograma 

Cladograma que muestra la posición de Troctomorpha dentro de Psocodea:

Registro fósil 
Se sugiere que el registro más antiguo del suborden es Paramesopsocus adibi, conocido de la Formación Karabastau del Jurásico Tardío de Kazajistán.

Taxonomía

Troctomorpha contiene los siguientes subgrupos:

 Infraorden: Amphientometae
 Familia: Amphientomidae Enderlein, 1903 
 Familia: Compsocidae Mockford, 1967
 Familia: Electrentomidae Enderlein, 1911
 Familia: Manicapsocidae Mockford, 1967
 Familia: Musapsocidae Mockford, 1967
 Familia: Protroctopsocidae Smithers, 1972
 Familia: Troctopsocidae Mockford, 1967
 Infraorden: Nanopsocetae
 Familia: Liposcelididae Broadhead, 1950 
 Familia: Pachytroctidae Enderlein, 1904 
 Familia: Sphaeropsocidae Menon, 1941
 Parvorden: Phthiraptera
 Superfamilia: Amblycera
 Familia: Ancistronidae
 Familia: Boopiidae Mjoberg, 1910
 Familia: Colpocephalidae Eichler, 1937
 Familia: Gliricolidae
 Familia: Gyropidae Kellogg, 1896
 Familia: Laemobothriidae Mjoberg, 1910
 Familia: Menoponidae Mjoberg, 1910 
 Familia: Pseudomenoponidae Mjoberg, 1910
 Familia: Ricinidae Neumann, 1890
 Familia: Somaphantidae Eichler, 1941
 Familia: Trimenoponidae
 Familia: Trinotonidae Eichler, 1941
 Superfamilia: Anoplura
 Familia: Echinophthiriidae Enderlein, 1904 
 Familia: Enderleinellidae Ewing, 1929
 Familia: Haematopinidae Enderlein, 1904 
 Familia: Hamophthiriidae Johnson, 1969
 Familia: Hoplopleuridae Ewing, 1929 
 Familia: Hybothiridae Ewing, 1929
 Familia: Linognathidae Webb, 1946 
 Familia: Microthoraciidae Kim & Lugwig, 1978
 Familia: Neolinognathidae Fahrenholz, 1936
 Familia: Pecaroecidae Kéler, 1963
 Familia: Pedicinidae Enderlein, 1904
 Familia: Pediculidae Leach, 1817 
 Familia: Polyplacidae Fahrenholz, 1912 
 Familia: Pthiridae Ewing, 1929 
 Familia: Ratemiidae Kim & Lugwig, 1978
 Superfamilia: Ischnocera 
 Familia: Bovicolidae
 Familia: Dasyonygidae
 Familia: Goniodidae
 Familia: Heptapsogasteridae
 Familia: Lipeuridae
 Familia: Philopteridae Nitzsch, 1818 
 Familia: Trichodectidae
 Familia: Trichophilopteridae
 Superfamilia: Rhyncophthirina
 Familia: Haematomyzidae Enderlein, 1904

Referencias

Bibliografía

 

Psocodea